Benifallet kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Benifallet (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Benifallet (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar